

Musica 
 Jon and The Nightriders – gruppo musicale surf rock statunitense
 Night Riders – EP degli Stromkern del 2000

Varie 
 Night Riders – partecipanti alla Black Patch Tobacco Wars
 NightRiders – azienda statunitense di trasporti
 Night Riders MC – club motociclistico tedesco

Pagine correlate 
 The Night Riders
 Night Rider